Александр Силаев:
 Силаев, Александр Павлович (1928—2005) — советский спортсмен-каноист и тренер.
 Силаев, Александр Сергеевич  (род. 1976) — российский актёр.